pivot – pozycja w futsalu
 piwot – ruch zawodnika w koszykówce
 pivot – funkcja komputerowa
 Pivot Animator – program do tworzenia animacji dwuwymiarowych